Manolo ist als spanische Verkleinerungsform von Manuel ein spanischer männlicher Vorname, der vereinzelt auch in Italien vorkommt.

Namensträger

Vorname 

 Manolo Badrena (* 1952), puerto-ricanischer Perkussionist
 Manolo Blahnik (* 1942), spanischer Schuhdesigner
 Manolo Cadenas (* 1955), spanischer Handballtrainer
 Manolo Caracol (1909–1973), spanischer Flamenco-Sänger
 Manolo Castro, kubanischer Jazz-Saxophonist
 Manolo Escobar (1931–2013), spanischer Sänger und Schauspieler
 Manolo Fábregas (1921–1996), mexikanischer Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent
 Manolo Gabbiadini (* 1991), italienischer Fußballspieler
 Manolo García, spanischer Maskenbildner
 Manolo García (* 1955), spanischer Musiker und Komponist
 Manolo Marín (* 1934 oder 1936), spanischer Flamenco-Tänzer und Choreograf
 Manolo Martínez Hugué (1872–1945), katalanischer Künstler des Noucentisme, Bildhauer, Maler und Gestalter von Schmuck
 Manolo Jiménez (* 1976), andorranischer Fußballspieler
 Manolo Juárez (1937–2020), argentinischer Komponist und Musikpädagoge
 Manolo Lama (* 1962), spanischer Moderator
 Manolo Martínez Hugué (1872–1945), katalanischer Künstler
 Manolo Millares (1926–1972), spanischer Maler und Künstler
 Manolo Otero (1942–2011), spanischer Sänger und Schauspieler
 Manolo Palma (* 1971), deutscher Schauspieler
 Manolo Poulot (* 1974), ehemaliger kubanischer Judoka
 Manolo Rodas (* 1996), deutscher Fußballspieler
 Manolo Rodríguez (* 1958/59),  mexikanischer Fußballspieler auf der Position eines Verteidigers
 Manolo Saiz (* 1959), Manager spanischer Radsportteams
 Manolo Sanchís (* 1965), spanischer Fußballspieler
 Manolo Sanlúcar (1943–2022), spanischer Musiker
 Manolo Ty (* 1985), deutscher Fotograf und Künstler

Künstlername „Manolo“ 
 Manolo (Ethem Özerenler; 1938–2008), türkisch-deutscher Fußballfan und „Einheizer“
 Manolo (Manuel Sánchez Delgado; * 1965), spanischer Fußballspieler
 Manolo el del Bombo (Manuel Cáceres; * 1949), spanischer Fußballfan und „Einheizer“
 Manolo Lohnes (Hans-Herbert Lohnes; * 1943), deutscher Flamenco-Gitarrist
 Manolo Monterrey (Manuel Dagoberto Alemán Monterrey; 1914–1997), venezolanischer Sänger und Komponist
 Manolo Sanchís (Manuel Sanchis Hontiyuelo; * 1965), spanischer Fußballspieler
 Manolo Santana (Manuel Martínez Santana; 1938–2021), spanischer Tennisspieler
 Manolo Zanolla (Maurizio Zanolla; * 1958), italienischer Kletterer
 Manolo Zarzo (Manuel Zarzo; * 1932), spanischer Schauspieler

Künstlergruppe 
 Manolo Panic, Schweizer Rockband

Siehe auch 
 Manolo Fortich, Großraumgemeinde in der philippinischen Provinz Bukidnon

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Kurzform (Vorname)
Spanischer Personenname
Theophorer Personenname